Peter Sutcliffe ist der Name folgender Personen:

* Peter Sutcliffe (Rennfahrer) (* 1936), britischer Automobilrennfahrer
 Peter Sutcliffe (Serienmörder) (Yorkshire Ripper; 1946–2020), britischer Serienmörder
 Peter Sutcliffe (Fußballspieler) (* 1957), englischer Fußballspieler